Il singolare del torneo di tennis Bulgarian Open Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Adrian Ungur che ha battuto in finale Franco Ferreiro 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Adrian Cruciat (semifinali)
 Daniel Köllerer (primo turno)
 Franco Ferreiro (finale)
 Mariano Puerta (primo turno)

 Laurent Recouderc (secondo turno)
 Pere Riba (secondo turno)
 Josselin Ouanna (primo turno)
 Catalin-Ionut Gard (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bulgarian Open Challenger 2008